Обрегон () — фамилия. Известные носители:
 Обрегон, Алехандро (1920—1992) — колумбийский художник-модернист.
 Обрегон, Альваро (1880—1928) — мексиканский военный и политический деятель, участник Мексиканской революции, президент Мексики в 1920—1924 гг.
 Обрегон, Альфонсо (род. 1972) — эквадорский футболист.
 Обрегон, Андрес Карлос (род. 1986) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Обрегон, Хорхе (род. 1997) — колумбийский футболист.